Il singolare femminile del Rogers Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Elena Dement'eva era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Zheng Jie 7–6(3), 6–4.

Caroline Wozniacki ha battuto in finale Vera Zvonarëva 6–3, 6–2.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jelena Janković (secondo turno)
 Caroline Wozniacki (campionessesa)
 Venus Williams (Non ha partecipato a causa di un infortunio al ginocchio sinistro)
 Elena Dement'eva (terzo turno)
 Kim Clijsters (quarti di finale)
 Francesca Schiavone (quarti di finale)
 Agnieszka Radwańska (terzo turno)
 Vera Zvonarëva (finale)
 Li Na (terzo turno)

 Viktoryja Azaranka (semifinali, ritiro)
 Svetlana Kuznecova (semifinali)
 Marija Šarapova (Non ha partecipato a causa di infortunio al piede sinistro)
 Yanina Wickmayer (secondo turno)
 Shahar Peer (primo turno)
 Flavia Pennetta (terzo turno)
 Aravane Rezaï (secondo turno)
 Marion Bartoli (quarti di finale)
 Nadia Petrova (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Rogers Cup 2010